Middelfart (gemeente); een gemeente in de Deense regio Zuid-Denemarken
 Middelfart (plaats); een stadje in de gelijknamige Deense gemeente Middelfart
 Middelfart (parochie)